Miejscowości w Anglii:
 Dorchester – miasto w hrabstwie Dorset
 Dorchester – civil parish w hrabstwie Oxfordshire
 Dorchester on Thames – wieś w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire

Miejscowości w USA:
 Dorchester – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Dorchester – dzielnica Bostonu w stanie Massachusetts, w hrabstwie Suffolk
 Dorchester – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saline
 Dorchester – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Dorchester – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Grayson
 Dorchester – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Dorchester (ang. Dorchester Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Dorchester (ang. Dorchester Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dorchester (ang. Dorchester County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Dorchester (ang. Dorchester County) – w stanie Karolina Południowa